Bakos György (1922–1982) magyar filmproducer, filmstúdió igazgató
 Bakos György (1960–) Európa-bajnok magyar atléta, gátfutó
 Bakos György (1984–) válogatott magyar kézilabdázó